Die 1. Amateurliga Nordbaden 1975/76 war die 26. Saison der 1. Amateurliga im Fußball in Nordbaden – dem Vorläufer der heutigen Verbandsliga Baden. Nordbadischer Amateurmeister wurde der VfR Mannheim. In der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga Süd hatten die Mannheimer keinen Erfolg und musste in der Liga verbleiben. Der FC Neureut, Germania Mönchzell und der Karlsruher FV mussten in die 2. Amateurliga absteigen. Für die folgende Saison 1976/77 kamen aus der 2. Amateurliga die Aufsteiger FV 03 Ladenburg, FVgg Weingarten und der VfR Pforzheim.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Amateurliga Nordbaden 1975/76 bei f-archiv.de
 Amateurliga Nordbaden 1975/76 auf ASC-Neuenheim.de

1975
Fußballsaison 1975/76